A 11.ª Volta ao Algarve teve lugar em 1985.

Classificação geral

As etapas

Classificações Secundárias 

 Volta ao Algarve (sitiodeciclismo.net)

Ligações externas 
 A Volta ao Algarve 1985 no siteducyclisme.net

1985
Desporto em Portugal em 1985
1985 no ciclismo